Het GP2-seizoen 2006 begon in Valencia, Spanje op 8 april 2006 en eindigde op Monza, Italië op 10 september 2006. De Brit Lewis Hamilton won het kampioenschap en Nelson Piquet jr. werd tweede.

Deelnemers

Race resultaten

Degene met pole position is dik gedrukt.

2006
Autosport in 2006